O 010  é o modelo utilizado da Tyrrell da temporada de  a partir do GP da África do Sul e da temporada de  até o GP da Áustria de F1. Condutores: Jean-Pierre Jarier, Derek Daly, Mike Thackwell, Eddie Cheever, Kevin Cogan, Ricardo Zunino e Michele Alboreto.

Resultados  
(legenda) (em itálico indica volta mais rápida)

 Nos GPs: Argentina e Brasil, utilizaram o chassi 009 marcando 3 pontos (Daly) sendo 12 no total.

 No GP da Alemanha (Cheever) até o de Las Vegas, utilizaram o chassi 011 marcando 2 pontos (Cheever) sendo 10 no total.

Carros de Fórmula 1 da Tyrrell